е германски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 73 мача за националния отбор на Германия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Германски футболисти
Футболисти на ФК Кьолн